The Sweetest Days — третий студийный альбом певицы Ванессы Уильямс, вышел 6 декабря 1994 года и по мнению критиков является одной из лучших её работ. В альбоме собраны как и R&B, так и поп-джазовые синглы.

Композиции «The Way That You Love» и «You Can’t Run» были номинированы на 1996 Grammy Awards в категории Grammy Award for Best Female R&B Vocal Performance и Best R&B Song.

Список композиций 
 «Intro-Lude»
 «The Way That You Love»
 «Betcha Never»
 «The Sweetest Days»
 «Higher Ground»
 «You Don’t Have to Say You’re Sorry»
 «Ellamental»
 «Sister Moon»
 «You Can’t Run»
 «Moonlight Over Paris»
 «Constantly»
 «Long Way Home»
 «Love Is» (Дуэт с Brian McKnight) (Japanese bonus track)
 «Colors of the Wind» (Japanese bonus track)

Чарты

Альбом

Синглы

Примечания 

Альбомы Ванессы Уильямс